Зустріч однокласників — українська комедійна стрічка  року.
  () — данська комедійна стрічка  року.